Gérard puede referirse a:

Nombre 
El nombre masculino equivalente en lengua francesa al castellano Gerardo.

 Gerard Autet, futbolista español;
 Gérard Desargues, arquitecto y geómetra francés;
 Gérard Grisey, compositor francés;
 Gerard López, futbolista español;
 Gerard de Ruán, obispo normando de York;
 Gerard Way, cantante y compositor de rock.
 Gerard Moreno Balagueró, futbolista español.

Apellido
 Balthasar Gérard (1557-1584), asesino del líder independentista Guillermo de Orange.
 Michel Gérard (1713-1815), revolucionario francés.
 Marguerite Gérard (1761 - 1837), pintora francesa.
 François Gérard (1779-1837), pintor neoclásico francés.
 Jean-Claude Gérard, flautista y profesor.

Divisiones administrativas
 Gérard, sección comunal de la comuna haitiana de Grand-Goâve.